Australian Open-mesterskabet i damesingle 1979 var den 54. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 12. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1979 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 24. december 1979 - 2. januar 1980.

Mesterskabet blev vundet af femteseedede Barbara Jordan, som i finalen besejrede fjerdeseedede Sharon Walsh med 6-3, 6-3, og som som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere, og det skulle vise sig at blive hendes eneste grand slam-finale i damesingle. Walsh var ligeledes sin første og eneste grand slam-finale i damesingle, men hendes serv svigtede hende i finalen, og i første sæt tabte hun samtlige sine servepartier, og i hendes første fire servepartier vandt hun blot fem point. Det var første gang siden 1957, at finalen ved Australian Open-mesterskabet i damesingle var en ren amerikansk affære, og det var ligeledes første gang siden 1957, at der ikke var mindst en australsk spiller i finalen.

Ingen af de otte kvartfinalister havde tidligere vundet en grand slam-titel i damesingle.

I forhold til det foregående år var præmiesummen i damernes rækker ved mesterskabet blevet øget fra US$ 35.000 til US$ 50.000. Dette var imidlertid fortsat kun en sjettedel af præmierne i herrernes tilsvarende rækker, og turneringen befandt sig fortsat kun i den fjerdebedste kategori på WTA Tour. Det medførte, at turneringen ligesom det foregående år blev afviklet med et af de svageste deltagerfelter nogensinde. Mesterskabets vinder, Barbara Jordan, var rangeret som nr. 68 på WTA's verdensrangliste.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1979 androg US$ 50.000, hvilket var US$ 15.000 mere end det foregående år. Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 10.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på A$ 4.000 i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 28 direkte kvalificerede spillere
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

Otte af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1979
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1979
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1979
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1979

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1979 
 Men's final to ravenous Vilas (The Canberra Times, 3. januar 1980, s. 16)

Noter 

Australian Open 1979
1979